Il singolare del torneo di tennis Nottingham John Player 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Tony Roche 6-1, 3-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1975